Stevinus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Fecunditatis, nordwestlich des Kraters Furnerius und südwestlich von Snellius und dem nordwestlich von Stevinus in südöstlicher Richtung verlaufenden Mondtal Vallis Snellius.
Der Krater ist kaum erodiert, weist ausgeprägte Terrassierungen und im ebenen Inneren einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem flämischen Mathematiker und Physiker Simon Stevin offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Stevinus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)